Leica M7 — дальномерный малоформатный фотоаппарат с автоматическим управлением экспозицией в режиме приоритета диафрагмы. Рассчитан на 35-мм перфорированную фотоплёнку стандарта тип-135. Последняя модель «Лейки», использующая плёнку. Leica M8 является уже цифровой дальномерной фотокамерой. Leica M7 выпущена в 2002 году, в 2003 г. появилась полуавтоматическая Leica MP.

Сфера применения: репортажная съёмка. Условия, требующие небольшое и тихое фотооборудование профессионального качества.



Новшества Лейки M7 

 Режимы приоритета диафрагмы и полуавтоматический с частичным замером TTL-экспонометра;
 Электронноуправляемый затвор с матерчатыми шторками. Без батарей неработоспособен;
 Автоматическое считывание светочувствительности плёнки с кассет;

Характеристики 
 Ручное фокусирование с использованием дальномера.
 Крепление объектива — байонет Leica M.
 Фокальный шторно-щелевой затвор с горизонтальным ходом матерчатых прорезиненных шторок.
 Камера выпускается в нескольких вариантах с разным увеличением видоискателя: 0,58× для широкоугольных объективов, 0,72× универсальный, 0,85× для телеобъективов. Для каждого типа видоискателей собственный набор рамок. При установке объектива автоматически выбираются нужные рамки.
 в 0.58 модели — 28—90 мм, 35 мм, 50—75 мм.
 в 0.72 модели — 28—90 мм, 35—135 мм, 50—75 мм.
 в 0.85 модели — 35—135 мм, 50—75 мм, 90 мм.
 Эффективная база дальномера 49,9 мм. Для 0.58 и 0.85 моделей 58,9 и 40,2 мм соответственно.
 Для разных дистанций до объекта съёмки автоматически производится компенсация параллакса. То есть рамки плёночного кадра и рамки видоискателя ограничивают примерно одну область изображения.

Описание 
Цвет корпуса чёрный или серебристый. Верхняя планка корпуса выполнена из латуни. Загрузка плёнки производится путём съёма нижней крышки и открывания панели задней стенки. В режиме автоматической экспозиции можно ввести экспопоправку. Включение-выключение электропитания производится переключателем возле кнопки спуска.

Управление затвором электронное. Диапазон отрабатываемых выдержек от 32 до 1/1000 с. При ручной установке выдержки от 4 до 1/1000 с. В отсутствии питания доступны две механические выдержки 1/60 и 1/125 с. Есть выдержка с неограниченным временем — «от руки». Синхронизация с внешней вспышкой на 1/50 с. При использовании адаптера SCA-3502 возможна высокоскоростная синхронизация на 1/250, 1/500, 1/1000 с. В обычном режиме вспышка управляется методом TTL.

Блокировка (запоминание) экспозиции производится полунажатием на кнопку спуска.

Диапазон считываемых значений чувствительности плёнки ISO 25 — 5000. Вручную чувствительность можно установить от 1.5 до 25000 ISO (при задействовании экспокоррекции).

В видоискателе после загрузки плёнки отображается установленное значение чувствительности. В автоматическом режиме экспозиции показывается выдержка. В ручном — индикация недо- или переэкспонирования с шагом в пол-стопа.

Вес Leica M7 около 610 г. Питание от двух литиевых элементов DL 1/3 N или от 4 марганцево-щелочных элементов LR-44, AG-13 (см. фото). Комплекта элементов хватает примерно на 65 роликов плёнки.

Недостатки 
Включение камеры, установленной в автоматический режим экспозиции, занимает две секунды.

Дополнительные принадлежности 
 Сменные видоискатели для широкоугольных объективов 21/24/28 мм, устанавливаются в обойму для крепления фотовспышки.
 Увеличитель видоискателя 1,25×.
 Моторные приводы Leicavit и Motor-M.
 Диоптрийные линзы для видоискателя (коррекция зрения фотографа).
 Ручка для улучшения хвата.

Объективы 

Leica M7 совместима практически со всеми объективами с байонетом Leica М, выпущенными с 1954 года.

Источники

Литература

Ссылки 
 Обзор Майкла Рейкмана

 Примеры фотографий, снятых с помощью камеры Leica M7

Фотоаппараты по алфавиту
Дальномерные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
M7
Появились в 2002 году в Германии
Фотоаппараты, появившиеся в 2002 году